Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2018/2019 — 118-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 4 августа 2018 года и закончился 27 апреля 2019 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Северная Ирландия
2010-е годы в Северной Ирландии